Bieg na 1500 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 rozegrano 16 lutego w hali M-Wave. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Holenderka Marianne Timmer, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998